Gribble ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Cain-Gribble (* 1995), US-amerikanische Eiskunstläuferin, siehe Ashley Cain
 Bernard Finegan Gribble (1872–1962), britischer Marinemaler
 Matt Gribble (Matthew Gribble; 1962–2004), US-amerikanischer Schwimmer, Weltrekordhalter und Weltmeister bei den Schwimmweltmeisterschaften 1982
 William C. Gribble Jr. (1917–1979), US-amerikanischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Gribble-Aminierung